Холомондас или Холомонда (, катаревуса: Χολομών, Холомон, , Ипсизонос, употребявано и днес) е ниска планина в Егейска Македония, Гърция.

Планината е разположена в централната част на Халкидическия полуостров, югоизточно от град Солун. Има продълговата форма с посока северозапад-югоизток. Най-високият ѝ връх е 1165 метра. В североизточното подножие на Холомондас е разположено Арнеа (Леригово), а в югозападното Полигирос.

Планини в Гърция
Дем Аристотел
Дем Полигирос